Stupava può riferirsi a diversi toponimi:

Repubblica Ceca 
 Stupava, comune del distretto di Uherské Hradiště

Slovacchia 
 Stupava, città del distretto di Malacky